Жан Рошфор () е френски актьор, роден на 29 април 1930 г. в Париж, Франция.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Носители на награда Сезар
Парижани